Anica Martinović – modella croata
 Branko Martinović – lottatore serbo
 Danijela Martinović – cantante croata
 Dino Martinović – calciatore sloveno
 Marija Martinovic – ex triplista jugoslava naturalizzata slovena
 Melania Martinovic – calciatrice italiana
 Novak Martinović – calciatore serbo